

Toponímia

O nome da bacia hidrográfica relaciona-se ao Rio Macabu, seu principal curso hídrico.

Localização

Está localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro, entre as regiões Serrana Fluminense e Norte Fluminense, banhando os municípios de Trajano de Morais, Santa Maria Madalena, Conceição de Macabu, Campos dos Goitacazes e Quissamã. Tem área estimada em 1000 Km2 e altitudes variando de 2 a 1470 metros.

Cursos Hídricos e Hidrelétricas

Rio Macabu;

Hidrelétrica do Macabu;

Rio Campista;

Rio Carukango;

Rio Macabuzinho;

Rio Santa Catarina;

Rio do Meio;

Canal Campos-Macaé;

Lagoa Feia.

Fontes Pesquisadas

GOMES, Marcelo Abreu. Geografia Física de Conceição de Macabu. Conceição de Macabu. Gráfica e Editora Poema,1998.

Bacias hidrográficas do Brasil